

Prénom 
Cristofol - ou Cristòfol - est un prénom occitan et catalan, correspondant à Christophe.
 Cristòfol Soler (1956-), entrepreneur et homme politique espagnol.

Patronyme 

 Jacqueline Cristofol (1919-), infirmière et résistante française ;
 Jean Cristofol (1901-1957), homme politique français.

Voir aussi 
 
 , le prénom sous sa forme hispanique